Bundestagswahlkreis Dortmund steht für folgende Bundestagswahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Bundestagswahlkreis Dortmund I
 Bundestagswahlkreis Dortmund II
 Bundestagswahlkreis Dortmund III